Арманяк може да се отнася за:

 Арманяк – историчеста област във Франция;
 Арманяк – вид бренди, произвеждано в едноименния регион;
 Арманяк (род);
 Арманяк (партия).